Купреев — фамилия; имеет женскую форму Купреева.

 Купреев, Александр Клавдиевич (1900—1975) — генерал-лейтенант (1944), начальник тыла ВВС ВМФ СССР (1941—1945).
 Купреев, Иван Александрович (1930—?) — советский учёный, лауреат Ленинской премии 1966 года.
 Купреев, Николай Семёнович (1937—2004) — белорусский поэт и прозаик, член Союза белорусских писателей.
 Купреев, Сергей Александрович (1937—1990) — советский политический и государственный деятель.

См. также 
 Купреево — деревня в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области России, административный центр Купреевского сельского поселения.